Detta är en lista över de 782 kommunerna i departementet Somme i Frankrike.

Somme
Kommuner Somme